– japoński biegacz narciarski.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Onda nigdy nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty na stronie FIS

Japońscy biegacze narciarscy
Japońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1980